Первая Федеральная Лига Югославии 1960/1961 () — 32-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1960/1961
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1960 году
Спорт в Югославии в 1961 году